

Belgium 

Ferrières, település Belgiumban

Franciaország 

Ferrières, település Franciaországban, Charente-Maritime megyében
Ferrières, település Franciaországban, Hautes-Pyrénées megyében
Ferrières, település Franciaországban, Manche megyében
Ferrières, település Franciaországban, Meurthe-et-Moselle megyében
Ferrières, település Franciaországban, Oise megyében
Ferrières, település Franciaországban, Somme megyében
Ferrières, település Franciaországban, Tarn megyében
Ferrières-la-Verrerie, település Franciaországban, Orne megyében
Ferrières-lès-Ray, település Franciaországban, Haute-Saône megyében
Ferrières-les-Bois, település Franciaországban, Doubs megyében
Ferrières-en-Brie, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
Ferrières-sur-Sichon, település Franciaországban, Allier megyében
Ferrières-en-Bray, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Ferrières-lès-Scey, település Franciaországban, Haute-Saône megyében